Unter der Stromausbeute versteht man:

 In der Elektrochemie – einschließlich der Elektrolysetechnik und der Galvanotechnik – den Anteil des Stromes bzw. der Ladung, der zur gewünschten Reaktion führt, siehe  Stromausbeute.
 Bei Kraftwerken einschließlich Wind- oder Solaranlagen:
 Der Ertrag an elektrischer Energie (in kWh oder MWh) der Anlage
 Die elektrische Energie im Verhältnis zur Primärenergie, siehe Nutzungsgrad
 Die Energie relativ zum theoretischen Ertrag der Anlage. Dies hängt von der Auslastung ab. Um diese mit einem Parameter zusammenzufassen werden Volllaststunden benutzt.